Bungu steht für:
 Bungu (Ethnie), eine Ethnie im Hochland von Tansania
 Vuyani Bungu, ein ehemaliger südafrikanischer Boxer